Kalk kan have flere betydninger:

 Calcit eller kalkspat – et mineralsk stof (CaCO3)
 Kalksten – en kalkholdig bjergart, i daglig tale også kaldet kalk
 Læsket kalk og brændt kalk – industriprodukter fremstillet af kalksten
 Kalk (bæger) – mest bibelsk, Alterkalk
 Kalk (film) – en dokumentarfilm instrueret af Rumle Hammerich

Se også
 Kalke – flertydig
 Kalkmaleri – en maleriteknik hvor pigment opblandes med kalk som bindemiddel
 Kalkkarse – en planteslægt (Arabis)